Moha steht für:

 Moha (Belgien), ein Ortsteil von Wanze (Belgien)
 Moha (Ungarn), ein Ort im Kleingebiet Székesfehérvár (Ungarn)
 der Spielername des marokkanischen Fußballspielers Mohamed El Yaagoubi

MOHA steht als Abkürzung für:
 Ministerium für Innere Angelegenheiten (Brunei)
 Ministry of Home Affairs (Malaysia), das malaysische Ministerium für Innere Angelegenheiten

Moha ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Moha (1890–1959), US-amerikanischer Boxer

Abkürzung